Seznam divizij z zaporedno številko 67.

Seznam 
 Pehotne
 67. (domačih okrajev) divizija (Združeno kraljestvo)
 67. divizija (Kitajska)

Glej tudi